Свенониус () — шведская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1967) — шведский политик.
 Свенониус, Иэн (род. 1968) — американский певец, музыкант, ведущий ток-шоу.
  (1927—2010) — шведский логик и философ.
 Свенониус, Людвиг (1853—1926) — шведский шахматист.
  (род. 1976) — шведская журналистка.
  (род. 1963) — шведский политик.
  (1852—1928) — шведский геолог.
  (1879—1946) — шведский фармацевт, ботаник, поэт-песенник.
  (1617—1688) — шведский богослов.